Сезон 2013—2014 годов стал для ПФК ЦСКА 22-м в высшем дивизионе страны и 22-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 20-й сезон в европейских кубковых турнирах.

Состав команды

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.№ 16 закреплён за Сергеем Перхуном.

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры по состоянию на 15 мая 2014 года. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры по состоянию на 15 мая 2014 года. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + пас 
Включает в себя все официальные игры по состоянию на 15 мая 2014 года. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры по состоянию на 15 мая 2014 года. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов клуба в сезоне.

|}

Чемпионат России 2013/14

Турнирная таблица

Матчи

Первый круг

Второй круг

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Суперкубок России 2013

Кубок России 2013/14

Матчи

Лига Чемпионов УЕФА 2013/14

Групповой этап (группа D)

Турнирная таблица

Матчи

Объединённый суперкубок 2014

Турнирная таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2013/2014
ЦСКА
ЦСКА
2013/2014